Carrefour – francuska sieć hipermarketów i supermarketów
 Carrefour – miasto w Haiti